Magaz hace referencia a varios artículos:

Localidades en Castilla y León, España
Magaz de Abajo, pedanía del municipio de Camponaraya, comarca del Bierzo, provincia de León.
Magaz de Arriba,  pedanía del municipio de Arganza, comarca de El Bierzo, provincia de León.
Magaz de Cepeda, municipio en la provincia de León.
Magaz de Pisuerga, municipio de la comarca del Cerrato, provincia de Palencia.

Apellido
Antonio Magaz, militar, diplomático y político español.
Esperanza Magaz, actriz cubanovenezolana.